Lumsden est un patronyme et un toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 Herbert Lumsden (1897-1945), général britannique de la Seconde Guerre mondiale
 Jesse Lumsden (né en 1982), footballeur et bobeur canadien
 Neil Lumsden (né en 1952), footballeur et homme politique canadien

Prénom
 Lumsden Hare (1874-1964), acteur et metteur en scène irlandais

Toponyme

Lumsden, municipalité de Terre-Neuve-et-Labrador
 Lumsden, ville de la Saskatchewan

Circonscription
 Lumsden, circonscription électorale provinciale de la Saskatchewan au Canada
 Regina—Lumsden, ancienne circonscription fédérale de la Saskatchewan (1988-1997)
 Regina—Lumsden—Lake Centre, ancienne circonscription fédérale de la Saskatchewan (1996-2013)

Lumsden, village de l'Aberdeenshire

Lumsden, ville du Southland dans l'Île du Sud de la Nouvelle-Zélande

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme